Vrabač je naselje u administrativnom sastavu grada Trilja, u Splitsko-dalmatinskoj županiji.

Zemljopis 
Vrabač je udaljen pet kilometara od Trilja.

Stanovništvo

Povijest

Šport

Izvori 

Naselja u sastavu Grada Trilja